{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (67501) - || 2000 RU43 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67502) - || 2000 RE44 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67503) - || 2000 RW44 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67504) - || 2000 RE45 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67505) - || 2000 RK47 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67506) - || 2000 RL47 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67507) - || 2000 RS49 || 5 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67508) - || 2000 RD50 || 5 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67509) - || 2000 RU50 || 5 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67510) - || 2000 RC53 || 6 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67511) - || 2000 RR55 || 4 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67512) - || 2000 RL56 || 6 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67513) - || 2000 RA60 || 5 september 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (67514) - || 2000 RS60 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67515) - || 2000 RN62 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67516) - || 2000 RM65 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67517) - || 2000 RQ65 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67518) - || 2000 RS65 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67519) - || 2000 RN66 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67520) - || 2000 RU66 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67521) - || 2000 RN71 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67522) - || 2000 RB79 || 9 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67523) - || 2000 RV79 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67524) - || 2000 RC83 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67525) - || 2000 RW83 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67526) - || 2000 RJ84 || 2 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67527) - || 2000 RR84 || 2 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67528) - || 2000 RC87 || 2 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67529) - || 2000 RQ90 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67530) - || 2000 RS90 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67531) - || 2000 RV92 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67532) - || 2000 RZ94 || 4 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67533) - || 2000 RD95 || 4 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67534) - || 2000 RL95 || 4 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67535) - || 2000 RY100 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67536) - || 2000 RX104 || 6 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67537) - || 2000 SL1 || 18 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67538) - || 2000 SC4 || 21 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (67539) - || 2000 SK4 || 22 september 2000 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| (67540) - || 2000 SX10 || 24 september 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (67541) - || 2000 SO17 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67542) - || 2000 SR20 || 22 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67543) - || 2000 SB32 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67544) - || 2000 SQ34 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67545) - || 2000 ST35 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67546) - || 2000 SU38 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67547) - || 2000 SE43 || 26 september 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (67548) - || 2000 SL47 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67549) - || 2000 SL51 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67550) - || 2000 SG56 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67551) - || 2000 SF57 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67552) - || 2000 SM63 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67553) - || 2000 SU64 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67554) - || 2000 ST67 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67555) - || 2000 SG69 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67556) - || 2000 SO79 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67557) - || 2000 SP82 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67558) - || 2000 SP83 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67559) - || 2000 SV84 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67560) - || 2000 SC85 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67561) - || 2000 SE85 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67562) - || 2000 SY86 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67563) - || 2000 SM87 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67564) - || 2000 SS87 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67565) - || 2000 SN88 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67566) - || 2000 SQ94 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67567) - || 2000 SV98 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67568) - || 2000 SL99 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67569) - || 2000 SN101 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67570) - || 2000 SB102 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67571) - || 2000 SG102 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67572) - || 2000 SU106 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67573) - || 2000 SB111 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67574) - || 2000 SL111 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67575) - || 2000 SY111 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67576) - || 2000 SA112 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67577) - || 2000 SB112 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67578) - || 2000 SO112 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67579) - || 2000 SZ112 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67580) - || 2000 SN117 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67581) - || 2000 SB119 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67582) - || 2000 SN119 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67583) - || 2000 SZ120 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67584) - || 2000 SB123 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67585) - || 2000 SP124 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67586) - || 2000 SH125 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67587) - || 2000 SK125 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67588) - || 2000 SS127 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67589) - || 2000 SL131 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67590) - || 2000 SU135 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67591) - || 2000 SM136 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67592) - || 2000 SD138 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67593) - || 2000 SK138 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67594) - || 2000 SC139 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67595) - || 2000 SQ139 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67596) - || 2000 SV139 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67597) - || 2000 SA141 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67598) - || 2000 SG141 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67599) - || 2000 SA145 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67600) - || 2000 ST146 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten